

Anno 
 914 o 914 a.C.

Codici 
 914 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Underwood Observatory, di Hubbardston, nella Contea di Worchester (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 914 – numero